Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle che prende il suo nome da Roissy-en-France
 comune di Roissy-en-France, Val-d'Oise, Île-de-France
 comune di Roissy-en-Brie, Seine-et-Marne, Île-de-France
 comune di Roissy, nome portato fino al 1988 da Roissy-en-Brie
 Roissy, villaggio del comune di Ormoy, Essonne, Île-de-France

Toponimia 
Ernest Nègre indica una radice comune per il nome delle tre Roissy dal nome di persona latino Roscius col suffisso -acum che nella sua origine gallica indicava un dominio.